Тур Сноуи () — шоссейная многодневная велогонка, проходившая по территории Австралии с 1998 по 2002 год.

История 
Гонка была создана в 1998 году по инициативе , премьера штата Новый Южный Уэльс для продвижения региона Снежные горы в качестве летнего направления. На протяжении всей своей истории гонка проводилась в рамках Женского мирового шоссейного календаря UCI.

В январе 2003 году, первоначально спонсируемая  и Департаментом спорта и отдыха Нового Южного Уэльса, была прекращена из-за отсутствия спонсорской поддержки. А в середине февраля было объявлено о создании Тура Джелонга который фактически стал её правопреемницей.

Маршрут гонки проходил в районе Снежных гор, расположенных на территории штата Новый Южный Уэльс. Продолжительность сопоставляла 5-6 дней, в течение некоторых из которых могло проводиться по два полуэтапа. Один из этапов мог быть в формате индивидуальной гонки.

Проводилась до или после однодневной гонки Австралиа Ворлд Кап, входившей в календарь Женского мирового шоссейного кубка UCI.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта
 Тур Сноуи на ProCyclingStats
 Тур Сноуи на Cycling Archives

 Тур Сноуи на Memoire du cyclisme
 Тур Сноуи на Cycle Base
 Тур Сноуи на First Cycling

Велогонки среди женщин